«Атромитос» — название нескольких футбольных клубов:
 Атромитос (футбольный клуб, Афины) — Афины, Греция.
  — Пирей, Греция
 Атромитос (футбольный клуб, Героскипу) — Ероскипу, Кипр.